Bailo steht für:

 Bailò, venezianischer Gesandter
 Bailo (Gemeinde), Gemeinde in der Provinz Huesca, Spanien
 Maureen Bailo Janser (* 1971), Schweizer Fernsehmoderatorin 

Siehe auch:
 Bajlo